bölcsődal vagy altatódal, népköltészeti eredetű, lírai dalköltészeti műfaj
 Bölcsődal, Johannes Brahms komolyzenei dala (Guten Abend, gut’ Nacht)
 Bölcsődal, Franz Schubert komolyzenei dala (Schlafe, schlafe, holder süßer Knabe)